Jméno Petr Mareš nosí více osob:

 Petr Mareš (atlet) – český atlet
 Petr Mareš (fotbalista) (* 1991) – český fotbalista
 Petr Mareš (hokejista) (* 1979) – český lední hokejista
 Petr Mareš (politik) (* 1953) – bývalý ministr a předseda strany Unie svobody – Demokratická unie
 Petr Mareš (sociolog) (* 1947) – český sociolog, specialista na nezaměstnanost a chudobu, profesor
 Petr Mareš (lingvista) (* 1954) – český lingvista

Související články 
 Petr
 Mareš